Le Roi d'Amatibou est une comédie en quatre actes d'Eugène Labiche et Edmond Cottinet, musique de Hervé, représentée pour la  à Paris au Théâtre du Palais-Royal le .

Cette pièce n'a pas été imprimée.

Pièce de théâtre d'Eugène Labiche
Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre du XIXe siècle
Opérette
Œuvre d'Hervé